Barbara Ling – scenografa statunitense
David Ling – hockeista su ghiaccio canadese
Jahja Ling – direttore d'orchestra e pianista cinese con cittadinanza statunitense
James Ling – imprenditore statunitense
Julia Ling – attrice statunitense di origini cinesi
Pehr Henrik Ling – medico e insegnante di ginnastica svedese
William Ling – arbitro di calcio britannico
Ling Guang – ex cestista cinese
Ling Jie – ex ginnasta cinese
Ling Jing-huan – cestista taiwanese
Ling Mengchu – scrittore cinese